Demian (roman), roman van Hermann Hesse uit 1919
 Demian (antiquariaat en uitgeverij), antiquariaat en uitgeverij in Antwerpen